Montazeri ist der Familienname folgender Personen:
 Hossein Ali Montazeri (1922–2009), iranischer Großajatollah
 Mehrzad Montazeri, österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Pejman Montazeri (* 1983), iranischer Fußballspieler